Władysław Michał Zaleski (1852-1925), duchowny rzymskokatolicki, patriarcha Antiochii, dyplomata w służbie Stolicy Apostolskiej, podróżnik i przyrodnik
 Władysław Józef Zaleski (1894-1982), dyplomata, adwokat, działacz państwowy na emigracji, pułkownik dyplomowany WP, prezes NIK na Uchodźstwie